Jack Russell peut désigner :
 Jack Russell, un personnage appartenant à l'univers Marvel ;
 John Russell dit Jack Russell (1795-1883), pasteur anglais, inventeur de la race de chien Jack Russell Terrier ;
 John Russell, le chanteur américain du groupe Great White ;
 Jack Russell (1909-1977), un joueur de rugby à XV écossais ;
 Jack Russell Terrier, une race de chiens.